Stary cmentarz żydowski we Frysztaku
 Nowy cmentarz żydowski we Frysztaku